1939 - 50 396
 1946 - 29 053 (spis powszechny)
 1950 - 43 831 (spis powszechny)
 1955 - 55 516
 1960 - 67 887 (spis powszechny)
 1961 - 70 200
 1962 - 71 100
 1963 - 72 300
 1964 - 74 000
 1965 - 75 149
 1966 - 78 800
 1967 - 88 700
 1968 - 90 700
 1969 - 92 200
 1970 - 94 753 (spis powszechny)
 1971 - 96 205
 1972 - 99 000
 1973 - 105 600
 1974 - 109 408
 1975 - 112 723
 1976 - 122 200
 1977 - 129 100
 1978 - 126 700 (spis powszechny)
 1979 - 130 400
 1980 - 133 314
 1981 - 140 011
 1982 - 143 001
 1983 - 144 438
 1984 - 147 124
 1985 - 149 869
 1986 - 152 163
 1987 - 154 934
 1988 - 159 051 (spis powszechny)
 1989 - 161 238
 1990 - 162 935
 1991 - 164 785
 1992 - 164 882
 1993 - 166 142
 1994 - 166 955
 1995 - 167 898
 1996 - 168 711
 1997 - 169 878
 1998 - 170 904
 1999 - 171 131
 2000 - 172 843
 2001 - 172 652
 2002 - 172 467 (spis powszechny)
 2003 - 173 075
 2004 - 173 850
 2005 - 174 473
 2006 - 174 941
 2007 - 175 710
 2008 - 176 142
 2009 - 176 457
 2010 - 175 388
 2011 - 175 420
 2012 - 174 641
 2013 - 174 675
 2014 - 173 831
 2015 - 173 444
 2016 - 172 993

Piramida wieku mieszkańców Olsztyna w 2014 roku.

Powierzchnia Olsztyna 
 1995 - 87,89 km²
 2006 - 88,33 km²

Zestawienie ludności Olsztyna według innych danych źródłowych

Wykres zmian liczby ludności

Przypisy

Bibliografia 
 1939-1979 Roczniki statystyczne GUS
 1980-1994 Roczniki demograficzne GUS
 1995-2014 Bank Danych Lokalnych GUS

Olsztyn
Olsztyn